Before the Flood (album), live-album van Bob Dylan uit 1974
Before the Flood (Doctor Who), aflevering uit de Britse televisieserie Doctor Who uit 2015
Before the Flood (film), klimaatfilm uit 2016
Before the Flood (soundtrack), soundtrackalbum bij die film